

События 
 Датский конунг Гудфред разрушил Рерик.
 Харун ар-Рашид перенёс столицу халифата из Багдада в Самарру.
 Неудачно завершилась попытка государственного переворота, которую возглавлял Арсаб, в Византийской империи.
 Вспыхнуло восстание против Омейядов на территории современной Португалии.
 Аквитанский король Людовик Благочестивый взял Таррагону, но в дальнейшем продвижения франков в Туртози остановил сын кордовского эмира Абдаррахман II.
 Арабский флот опустошил Кипр и Родос, появился у берегов Сицилии.
 Переход крымских готов под власть Византии.
 Переворот Обадии — захват власти в Хазарии династией беков, исповедовавших иудаизм. Каганы стали номинальными правителями.
 Возвращение тюрок-шато в Китай.

Скончались 
 Аббас ибн аль-Ахнаф

См. также